2010 VR11 est un cubewano de magnitude absolue 5,7, ce qui le qualifie comme un candidat au statut de planète naine.

Son diamètre est estimé à , si l'albédo est de 0,08.

Lien externe

Références 

Planète mineure non numérotée
Cubewano
Planète mineure découverte en 2010
Planète naine potentielle
Objet céleste découvert par David L. Rabinowitz
Objet céleste découvert par Megan Schwamb